Maurits van Nassau (1564-1566), zoon van Willem van Oranje en Anna van Saksen.
 Maurits van Oranje (1567-1625), prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.
 Maurits der Nederlanden (1843-1850), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau.
 Maurits van Oranje-Nassau (1968-), prins van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven.

Zie ook 

 Maurits van Nassau (doorverwijspagina).